Черво́не (до 1948 — Ногайли-Ахмат, ) — село Нижньогірського району Автономної Республіки Крим.

Села Автономної Республіки Крим